Narabayashi ist der Familienname folgender Personen:

 Narabayashi Chinzan (1649–1711), japanischer Dolmetscher und Arzt
 Hiroki Narabayashi (* 1988), japanischer Fußballspieler